Flottweg (Flottweg SE) — немецкий производитель оборудования для центробежного разделения жидких неоднородных систем. Головной офис компании расположен в г. Фильсбибург, Бавария. Flottweg разрабатывает и производит декантерные центрифуги, сепараторы и ленточные прессы. Flottweg имеет собственные филиалы и сервисные центры в США, Китае, России, Италии, Польше, Франции, Австралии, Мексике и Канаде.

История 
В 1910 году Густав Отто основал фирму Otto-Flugzeugwerke. Впоследствии она была поглощена фирмой  „Bayerische Flugzeugwerke“, из которой потом была основана Bayerische Motoren Werke (BMW). 

В 1916 году Отто начинает заниматься производством велосипедов с мотором под маркой "Flottweg". 

В 1932 году Георг Брукмайер получает права на марку "Flottweg" и основывает компанию "Flottweg-Motoren-Werke", занимающуюся производством и продажей мотоциклов и авиамоторов. 

В 1953 году фирма Flottweg начинает заниматься разработкой и производством оборудования для разделения жидких и твёрдых сред. Выпущена первая декантерная центрифуга Flottweg модели DECANTER Z1, которая была поставлена на завод BASF. 

В 1966 году в конструкцию был добавлен импеллер, позволяющий регулировать линию разделения жидкостей в процессе работы декантера, что имеет особое практическое применение в сфере производства оливкового масла.

В 1998 году Flottweg приобрёл итальянскую фирму по производству сепараторов Veronesi. В том же году Flottweg начал разработку и производство сепараторов на собственном заводе в Фильсбибурге. 

С 2014 года акции компании разделены между тремя фондами, что предотвращает частичную продажу акций или поглощение.

Оборудование 
Декантер  

Декантерные центрифуги применяются для непрерывного разделения твёрдой и жидкой фазы, осветления жидкой фазы и. т.д. 

Типичные сферы применения
 обезвоживание и сгущение осадка сточных вод на муниципальных и промышленных очистных сооружениях 
 извлечение и переработка сырья растительного и животного происхождения (кулинарные жиры, масла, крахмал, протеины)
 производство напитков (фруктовые и овощные соки, пиво, вино)
 переработка и обезвоживание шламов из горнодобывающей и металлургической промышленности 
 возобновляемая энергия: получение биодизеля и биоэтанола
 спиртовое производство: сепарация барды
Седикантер  

Данный тип центрифуги применяется для обработки мягкого, текучего осадка с трудноосаждаемой твёрдой фазой. Совмещает в себе преимущества декантера и сепаратора. 

Типичные сферы применения
 извлечение биомассы (дрожжевых клеток, бактерий) из ферментативных бульонов 
 переработка растительных протеинов, например, из сои 
 извлечение сусла из пивной дробины
Трикантер  

Данный тип машины позволяет за одну технологическую стадию провести разделение суспензии на три фазы: две жидкие фазы разной плотности и одну твёрдую фазу. Конфигурация сходна с декантером, характерное отличие заключается в принципе отвода двух жидких фаз. 

Типичные сферы применения
 переработка масло- или нефтесодержащих шламов 
 переработка жиров и масел животного или растительного происхождения
 отделение крахмала и глютена
Сепаратор 

Сепараторы с саморазгружающимся барабаном применяются для осветления жидкостей или для разделения двух несмешивающихся жидкостей при одновременном отделении взвешенных веществ. 

Типичные сферы применения
 производство напитков
 пищевая промышленность 
 химическая и фармацевтическая промышленность 
 переработка жиров и масел животного и растительного происхождения 
 переработка минеральных масел
Сортикантер  

Данная центрифуга предназначена для непрерывной сепарации твёрдых веществ разной плотности из жидкости. Одна твёрдая фаза при этом должна иметь более высокую, а вторая твёрдая фаза более низкую плотность по отношению к жидкости. 

Типичные сферы применения
 переработка пластиковых отходов 
 разделение суспензий с выделением всплывающей и осаждающейся твёрдой фазы из жидкости, чьё значение плотности лежит между плотностями данных твёрдых фаз
Ленточный пресс

Ленточные пресса применяются для непрерывного процесса выделения жидкостей из смесей жидких и твёрдых сред.

Типичные сферы применения
 получение овощных и фруктовых соков
 обезвоживание пивной дробины 
 переработка водорослей, растительных экстрактов 
 обработка кофейной гущи

Flottweg в России 
Компания работает на российском рынке с 1987 года. С 2011 года существует российская дочерняя компания ООО "Флоттвег Москау". Компания базируется в городе Химки. В структуру входит офис продаж, сервисная служба, склад запасных частей, исследовательский центр.

Ссылки 
 Официальный сайт Flottweg (рус.)
 Официальный видеоканал о технологиях центробежного разделения Flottweg

Примечания 

Компании, основанные в 1932 году
Машиностроительные компании Германии
Компании_по_алфавиту